Паљике могу бити:

 Паљике (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација БиХ, БиХ
 Паљике (Прозор-Рама), насељено мјесто у општини Прозор-Рама, Федерација БиХ, БиХ
 Паљике (Фојница), насељено мјесто у општини Фојница, Федерација БиХ, БиХ